Corwin, Prince d'Ambre est le personnage principal de la première partie du cycle des Princes d'Ambre de Roger Zelazny. Il appartient à une fratrie constituée d'Eric, né hors mariage et non reconnu, de Corwin et Deirdre, les deux seuls enfants légitimes née du mariage de Faiella et Obéron, premier roi d'Ambre. Corwin est le père de Merlin d'Ambre. 

Amnésique, il recherche tout d'abord sa mémoire et ses origines, avant de réclamer le trône d'Ambre à son frère Eric qu'il hait. Soldat et poète, il protégera le royaume d'Ambre et la Marelle de toutes ses forces face à un autre de ses frères, Brand, allié aux forces du Chaos. Enfin, il sera désigné comme successeur du trône mais il refusera de porter la couronne, bien que lui revenant de droit, tout en continuant d'assumer les problèmes inhérents et la protection de la Marelle.

Ses couleurs sont le noir et l'argent. Sa cape est agrafée d'une rose d'argent, son symbole. Il possède une épée particulière, Grayswandir (jumelle de Werewindle, l'épée de Brand), dont la lame porte un fragment de la Marelle. 

Corwin se démarque des autres membres de la famille pour avoir séjourné longtemps (plusieurs siècles) sur l'Ombre Terre, lui conférant cette sensibilité, cette humanité et un certain sens du devoir. Il est l'héritier légitime du trône d'Ambre mais c'est probablement pour ce qu'il est qu'Obéron lui proposa de diriger Ambre. Ce long séjour lui a également permis d'améliorer et d'enrichir ses compétences de bretteur, faisant de lui un adversaire redoutable et donc craint. Mais c'est surtout son impétuosité, son opportunisme et son esprit d'initiative qui lui valent autant d'admiration que de haine de la part de ses frères et sœurs.

Références

Liens externes   
  
   
 

Personnage du cycle des Princes d'Ambre
Prince de fiction